Es la cuarta gira que realizó la banda de rock argentino Divididos. Se realizó para promocionar los discos Otro le Travaladna y Divididos. Comenzó el 19 de agosto de 1995 y terminó el 28 de febrero de 1998. Esta es la primera gira que realizaron con el baterista Jorge Araujo, ya que Federico Gil Solá se retiró por una pelea con Ricardo Mollo. La presentación oficial de este disco fue el 15 de diciembre de 1995 en un Obras casi lleno, debido a que el disco no tuvo tanto éxito como se esperaba. En esta gira llenaron en dos ocasiones el estadio de Ferro, siendo partícipes de dos festivales en un mismo lugar. Luego se metieron a los estudios a grabar su quinto disco.

Lanzamiento del disco, gira, compilado y conciertos posteriores

1995 

En agosto sale este disco, y lo presentan en el Teatro Arlequines y en el Viejo Correo los días 19 y 27 respectivamente. En septiembre tocan en New Order, y los días 3 y 22 de noviembre tocan en Cemento y nuevamente en el Viejo Correo. El 9 de diciembre tocaron en el Hipódromo de La Plata. El 15 de diciembre se realiza la presentación oficial de Otroletravaladna, en un Obras casi lleno debido a que este disco no tuvo tanto éxito. Y fue así que despidieron un fatídico año.

1996 

Comienzan el año 1996 tocando por primera vez en televisión. Justo en ese mismo año, el guitarrista de Divididos fue partícipe de la producción del cuarto disco de La Renga, que se titula Despedazado por mil partes. El primer recital del año tuvo lugar el 20/01/1996 en los estudios de ATC, y fue organizado por la Secretaría de Cultura de Buenos Aires. Al mes siguiente tocan en Mar del Plata y Cemento, los días 3 y 23 de febrero. El 16 y 17 de marzo tocan dos veces en Prix D'Ami, y a fines de ese mes tocan otra vez en Cemento, el día 30. Justo tocaba La Renga en Obras en su regreso a los escenarios luego de un tiempo sin tocar. El 13 de abril vuelven después de 8 años a Ramos Mejía, pero esta vez surgió un cambio de lugar. El recital tuvo lugar en Flight City Disco, y luego tocan en el Partido de Tres de Febrero, precisamente en Ciudadela. En mayo regresan otra vez a Dr. Jeckyll, y después tocan en El Marquee. El 7 y 22 de junio, Divididos vuelve a tocar en Prix D'Ami, en donde habían tocado en el mes de marzo. El 12 de julio, la banda vuelve a tocar en El Marquee. Este lugar se ha transformado en un hogar para la banda, ya que han tocado varias veces durante el año. El 9 de agosto, y después de tres meses, se produce un nuevo regreso de Divididos a Dr. Jeckyll. El 17 de agosto partieron hacia Puerto Rico para tocar en el 2.º Festival Mundial Pop-Rock Latino. El 24 tocaron en Prix D'Ami, y lo volvieron a hacer el viernes 27 y sábado 28 de septiembre. En el segundo día, Los Piojos pisaron por primera vez en su carrera el estadio Obras, para la presentación de su tercer disco titulado  Arco. En ese mes sale Divididos, compilado que le da nombre a la banda. En octubre, precisamente los días 18 y 19, la banda se decide a tocar en el estadio de River para ser soportes de AC/DC. Junto con Divididos y Riff participó también Rata Blanca, banda que comanda hasta el día de hoy el guitarrista Walter Giardino. Esos días, la banda australiana presentaba en River su disco Ballbreaker. Luego de estos conciertos, partieron hacia Estados Unidos para dar un show eléctrico, escapándole a la tendencia de MTV por querer acustizar a las bandas de rock. El 26 de octubre regresaron otra vez a Puerto Rico. El 8 de noviembre parten por primera vez a tierras chilenas, dando así un recital en el Arena Santiago, de la capital de ese país. Justo tocaban Los Piojos en el Microestadio de Ferro para seguir con la gira del tercer disco. El 24 de noviembre, la banda de Hurlingham toca en el estadio de Ferro, en un festival organizado por la Rock & Pop. El festival se realizó bajo el nombre de Festival Rock & Pop Alternativo. Allí participaron también Los Fabulosos Cadillacs, Soda Stereo, Bersuit Vergarabat, Cypress Hill, Babasónicos, El Otro Yo y un par de bandas más. Luego de tocar en Ferro, vuelven una vez más a Prix D'Ami el 30 de noviembre. El 13 de diciembre tocaron en The Roxy. Justo tocaba La Renga en el estadio Obras, para dar comienzo a su gira de presentación del tercer disco de estudio. El 28 de diciembre, y para despedir el año, Divididos vuelve a Morón después de 4 años. El recital tuvo lugar en el Auditorio Promúsica de Haedo, actualmente conocido como Auditorio Oeste. Justo Los Piojos y Los Redondos despedían el año '96 con recitales en Obras y en Unión de Santa Fe, respectivamente, en las presentaciones de Tercer arco y Luzbelito. Cabe destacar que Ricardo Mollo fue invitado a participar de un show de La Renga en el Auditorio Promúsica de Haedo el 6 de diciembre, en cuyo recital fue el encargado de tocar junto a la banda el tema El 38, del segundo disco de Divididos. Luego participó en los tres últimos shows de La Renga en Obras de ese año, en la presentación de Despedazado por mil partes los días 14, 20 y 21/12/1996, interpretando Balada del diablo y la muerte.

1997 

Inician el año 1997 tocando el 18 de enero en la Plaza de las Naciones Unidas. El 25 hacen de la partida en el estadio cubierto de Parque Sarmiento, y un mes después vuelven a Dr. Jeckyll, precisamente el 21 de febrero. El 15 de marzo vuelven a tocar otra vez en Cemento, discoteca que luego resultaría ser extinta. El 4 de abril vuelven a Dr. Jeckyll, y el 25 y 26/04/1997 hacen otros dos conciertos en Cemento. El 10 de mayo parten hacia Burzaco, para dar un concierto arrollador en el Teatro Burzaco, que lleva el nombre de la ciudad. Para los días 17 y 18 de mayo de 1997, un productor uruguayo convoca a Divididos y Las Pelotas para un regreso de Sumo. Los recitales tendrían lugar en el Teatro de Verano de Montevideo, y en ese mismo año se cumplieron 10 años del deceso de Luca Prodan. Sin embargo, a pesar de haber sido convocados, Diego Arnedo se negó a tocar y dichos recitales se frustraron. Para olvidarse de ese suceso, regresaron nuevamente al Marquee, dando así un concierto el día 31 de mayo. Volvieron a ese escenario el día 12/07/1997. El 16/08/1997 vuelven otra vez al mismo escenario. Los músicos de La Renga subieron al escenario para tocar El 38, tal como lo habían hecho en diciembre del '96. El 11 de octubre, la banda toca nuevamente en el estadio de Ferro, en un concierto por los 20 años de las Madres de Plaza de Mayo junto a bandas de la talla de Los Piojos, La Renga, Rata Blanca, A.N.I.M.A.L., entre otras bandas más. Luego de aquel multitudinario festival, que convocó a 25.000 personas, la banda regresa nuevamente a su tierra, tocando el 18/10/1997 en el Centro Cultural Modelo de Villa Tesei. Allí inauguran un espacio dedicado al rock, y el 25 tocan nuevamente en El Marquee. El 11 de diciembre participan en el Maestrock, haciendo de la partida en un concierto de apoyo a los docentes que pedían un aumento de salario, y finalmente tocan en El Marquee el 13 de diciembre, despidiendo el año. Cabe destacar que el bajista de la banda estuvo al borde de la muerte debido a una pancreatitis que puso en peligro su vida, pero luego fue superado.

1998 

Inician el año 1998 tocando en Figueroa Alcorta y Pampa, en el marco del Festival Buenos Aires Vivo. Este recital se produjo el 28 de febrero, y marcó el regreso a los escenarios después de la pancreatitis de Arnedo, que como dijimos antes, lo puso al borde de la muerte. Todavía faltaba un mes para el regreso de The Rolling Stones al estadio de River. El recital originalmente se iba a realizar el 17 de enero, pero por el extraño suceso de Diego, fue postergado. Se presentaron un par de temas que se incluirían en Gol de mujer.

Conciertos 
<center>

Conciertos suspendidos y/o reprogramados 

  17/05/1997 - Teatro de Verano, Montevideo
  18/05/1997 - Teatro de Verano, Montevideo
  17/01/1998 - Av. Figueroa Alcorta y Pampa, Buenos Aires

Formación 

 Ricardo Mollo - Voz y guitarra eléctrica (1988-Actualidad)
 Diego Arnedo - Bajo (1988-Actualidad)
 Jorge Araujo - Batería (1995-2004)

Véase también 
 Otro le Travaladna
 Divididos

Giras musicales de Divididos
Giras musicales de 1995
Giras musicales de 1996
Giras musicales de 1997
Giras musicales de 1998